Нырья () — село в Кукморском районе Республики Татарстан на реке Боец.

Административный центр Нырьинского сельского поселения.

География 
Расстояние до Кукмора 23 км.

Известные люди 
В селе родился удмуртский писатель, революционер, большевик, участник Гражданской войны. Поэт, педагог и просветитель, первый переводчик «Интернационала» на удмуртский язык Максим Прокопьевич Прокопьев.

История 
Нырья - одно из древних поселений удмуртов в Среднем Поволжье. Топоним Нырья происходит от удмуртского воршудно-родового имени. Многие члены этой воршудно-родовой группы под натиском тюркской колонизации Волго-Камья из Арской земли, с Нижнего Прикамья переселились в Малопургинский, Завьяловский, Селтинский районы современной Удмуртии. Судя по летописи 1710 г., в Нырье было 13 дворов.

Жители Нырьи в XIX веке состояли в разряде государственных (или казённых) крестьян, самостоятельно вели своё хозяйство и платили  ежегодно в казну денежный оброк на каждую ревизскую душу - лицо, подлежащее податному обложению.

В 1869 году в Нырье построили церковь во имя чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана. После ввода в действие Козьмо-Демьянской церкви, 1 ноября 1871 года было открыто начальное народное училище. 

До 1920 г. село входило в Ядыгерскую волость Мамадышского уезда Казанской губернии. С 1920 г. находилось в составе  Мамадышского кантона ТАССР. С 10.08.1930 г. в Кукморском, с 01.02.1963 г. в Сабинском, с 12.01.1965 г. в Кукморском районах.

Национальный состав 
Национальный состав села — удмурты.

Инфраструктура 
 Средняя школа. В школе обучаются дети из села Нырья, деревень Старая Кня-Юмья, Верхний Кузмесь, Нижний Кузмесь, Сабанчино, Куркино, Иштуган, Балдыкня и Каенсар по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации. Образование осуществляется на удмуртском, татарском и русском языках. 
 Детский сад 
 Нырьинский СДК
 Космодамианская церковь
 Отделение почты 422123
 Медицинский пункт
 Магазины

Примечания

Литература 
 Беркутов В. М. Нырьинская старина в облике Кукморского региона. — Казань : Дом печати, 2003. — 88 с.+16 вкл. 16 с.
 Атаманов М.Г.Язык земли удмуртской: историко-этимологический словарь топонимов Волго-Уральского региона. — Ижевск: Удмуртия, 2015. — 976 с.

Ссылки 
 Официальный сайт Кукморского муниципального района
 Официальный сайт МБОУ "Нырьинская средняя школа им. М.П. Прокопьева 

Населённые пункты Кукморского района